Dabik (Síria), ciutat de Síria, al districte d'Azaz, a la governació d'Alep
 Dabik (Egipte), antiga ciutat d'Egipte a la rodalia de Damiata